Агва Мала има више значења:
 Агва Мала (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Мала (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Мала (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику